Sablat ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde Záblatí u Osové Bítýšky, Okres Žďár nad Sázavou
Gemeinde Záblatí u Ponědraže, Okres Jindřichův Hradec
Gemeinde Záblatí u Prachatic, Okres Prachatice

Großsablat (Záblatí), Ortsteil von Dříteň, Okres České Budějovice
Kleinsablat (Záblatíčko), Ortsteil von Dříteň, Okres České Budějovice
Obersablat (Horní Záblatí), Ortsteil von Záblatí u Prachatic, Okres Prachatice

siehe auch: Schlacht bei Sablat